Жёлтая — название рек:

Россия
Жёлтая (приток Спокойной), 12 км по левому берегу реки Спокойная (Пясина и другие реки бассейна Карского моря от восточной границы бассейна Енисейского залива до западной границы бассейна р. Каменная)
Жёлтая (приток Уяндины), 316 км по левому берегу реки Уяндина (Индигирка от впадения Момы до в/п Белая Гора)
Жёлтая (приток Ненкана), 89 км по левому берегу реки Ненкан (Анюй, включая реки Большой и Малый Анюй)
Жёлтая (приток Большой Осиновой), 77 км по правому берегу реки Большая Осиновая (Анадырь от впадения р.Майн до устья)
Жёлтая (приток Кытына), 8 км по правому берегу реки Кытын (Пенжина)
Жёлтая (приток Бейцухэ), 109 км по левому берегу реки Бейцухэ (Большая Уссурка)
Жёлтая (приток Углегорки), 57 км по левому берегу реки Углегорка (Водные объекты о-ва Сахалин без бассейна р. Сусуя)
Жёлтая (приток Вестника), Уральская, 1 км по правому берегу реки Вестник (Бассейны рек Тихого океана п-ова Камчатка южнее юго-восточной границы бассейна р. Камчатка)
Жёлтая (река, впадает в Невское озеро), оз. Невское, залив Терпения (Водные объекты о-ва Сахалин без бассейна р. Сусуя)
Жёлтая (река, впадает в озеро Большой Тоин-Ты), оз. Бол. Тоин-Ты - р. Тоин-Ты (Реки бассейна Баренцева моря от восточной границы бассейна р. Печора до восточной нраницы бассейна р. Бол. Ою)

Украина
Жёлтая (приток Ингульца)